Due unità della Kaiserliche Marine hanno portato il nome di SMS Emden:

 SMS Emden (1908) – incrociatore leggero della classe Dresden, varato il 26 maggio 1908 e affondato il 9 novembre 1914 nel corso della battaglia delle Isole Cocos.
 SMS Emden (1916) – incrociatore leggero della classe Königsberg, varato il 1º febbraio 1916 e demolito nel 1926.